Saint-Martin-des-Champs steht für:
 St-Martin-des-Champs, ehemalige Klosterkirche der gleichnamigen Abtei in Paris, heute Teil des Musée des Arts et Métiers

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Martin-des-Champs (Cher), Département Cher
 Saint-Martin-des-Champs (Finistère), Département Finistère
 Saint-Martin-des-Champs (Manche), Département Manche
 Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines), Département Yvelines
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne), Département Yonne